3. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal od 12. do 15. prosince ve francouzském Annecy-Le Grand-Bornand. Na programu byly, stejně jako na předcházející události v rakouském Hochfilzenu, štafetové závody, sprinty a stíhací závody. Ve sprintu se mezi muži na stupně vítězů prosadil český reprezentant Ondřej Moravec, který dokončil závod na druhém místě.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Výsledky

Sprint žen

Sprint mužů

Stíhací závod žen

Stíhací závod mužů

Štafeta žen

Štafeta mužů

Odkazy

Reference 

Biatlon v roce 2013
Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon ve Francii